Ла-Кодоньера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Арагон.  Занимает площадь  км². Население — 397 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля